El término Kappa puede referirse a:

Kappa, el nombre de la letra Κ del alfabeto griego;
Kappa, una criatura de la mitología japonesa también conocida como Gataro o Kawako;
Kappa, una marca italiana de ropa deportiva;
Kappa, un automóvil producido por la empresa italiana Lancia;
Kappa (cohete), una familia de cohetes sonda japoneses;
Kappa (Illinois), una villa estadounidense;
John Warcup 'Kappa' Cornforth, químico australiano galardonado con el Premio Nobel de Química en 1975. Era sordo.